Vitalisme (filosofie), een doctrine over de aard van het leven
 Vitalisme (literatuur), een literaire stroming